Jim Lampley – ex cestista statunitense
 Lemone Lampley – ex cestista statunitense
 Sean Lampley – ex cestista statunitense